Constitution Hill kan syfta på:

Geografi

Australien 
1 Constitution Hill, New South Wales, förort till Sydney, City of Parramatta,

Storbritannien 
2 Constitution Hill (Aberystwyth), kulle, Wales, County of Ceredigion,